Solus o Soluntum (Σολόεις) moderna Solanto, fou una ciutat de Sicília a la part nord de l'illa a menys de 20 km a l'est de Panormos, i a la part oriental del Capo Zaffarana.

Fou una colònia fenícia que i una de les que van conservar davant la colonització grega quan es van retirar al nord-oest. Juntament amb Mòtia i Panormos va passar a Cartago després de 540 aC quan les ciutats fenícies van passar a Pèrsia.

Va romandre possessió cartaginesa; el 397 aC quan fou assolada per Dionís el vell de Siracusa però no la va poder ocupar fins al 396 aC però per poc temps doncs al tractat del 392 aC va tornar a Cartago. El 307 aC els cartaginesos la van donar al soldats mercenaris d'Agàtocles en la pau entre Cartago i el tirà siracusà. Va tornar a Cartago algun temps després doncs la posseïen a la Primera Guerra Púnica. A la Segona Guerra Púnica fou ocupada pels romans juntament amb Panormos.

Sota els romans fou un municipi de no massa importància. L'esmenta Ciceró i més tard Plini el Vell i Ptolemeu. Encara apareix als Itineraris. Probablement fou destruïda pels sarraïns al segle IX.

Queden algunes restes de l'antiga ciutat, carrers, muralles, cisternes, tombes i edificis incloent dos temples, tot probablement del període romà.

Ciutats romanes de Sicília
Ciutats cartagineses
Colònies fenícies